Русский католический апостолат (ново-лат., от греч. ἀπόστολος — апостол) — миссия Католической церкви в рамках грекокатолической традиции, обращённая на Россию — СССР и Русское зарубежье в XX веке.

История 
Основанием для создания Русского апостолата стали идеи философа Владимира Соловьёва о поиске церковного единства, первоначальное руководство осуществлялось иезуитом епископом Мишелем д’Эрбиньи. Впервые термин «Русский апостолат» введён в научный обиход в работах историка протопресвитера Сергея Владимировича Голованова.

Апостолат находился в подчинении Конгрегации по делам восточных церквей. Центром миссии с 1929 года стал Коллегиум «Руссикум» в Риме, в последующие годы работой апостолата продолжали руководить иезуиты византийского обряда.

К апостолату присоединились также епархиальное духовенство в разных странах и восточные ветви других конгергаций, такие как ордена Бенедиктинцы, Францисканцы, Мариане, Доминиканцы и другие.

В Апостолате проводились Съезды русских католиков, Юбилейное паломничество в Рим в 1950 году. Апостолат объединял в Зарубежье наследие Апостольского экзархата католиков византийского обряда в России и Апостольского экзархата русских католиков византийского обряда в Харбине.

Миссия аккумулировала и накопила значительный опыт работы с русской культурно-исторической средой в зарубежье двадцатого века, пройдя эволюцию от прозелитизма к уважительному сотрудничеству с традиционными религиозными формами русской цивилизации, что в частности отразилось в пересмотре всей внешней политики Римского католичества к христианам восточных традиций, завершившимся решениями Второго Ватиканского собора. История и опыт миссии важны для перспективы межцерковного сотрудничества и экуменизма, как в России, так и в мире.

Ответственный секретарь редколлегии российской Католической энциклопедии, член Папского совета по делам мирян Алексей Юдин дал такую характеристику итогам католической миссии среди русских эмигрантов: «Несмотря на многолетние усилия миссионеров в русском Зарубежье не образовалось никаких устойчивых русских католических общин, общая численность русских католиков вне пределов России ничтожно мала. Новая волна русских, покинувших Россию с начала 1990-х годов, практически равнодушна к католическому предложению, а идея „христианского вселенства“ постсоветских людей нимало не интересует».

Структура 
К апостолату принадлежали следующие приходы, храмы и организации:

Европа

Русский католический приход в Вене
 Русский католический приход в Зальцбурге

Бельгийский комитет религиозной документации о Востоке
 Центр Восточно-христианский очаг
 Жизнь с Богом (издательство)
 Библиотека имени Владимира Соловьёва (Брюссель)
 Радиопередача Мир и свет жизни
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (Брюссель) 
 Домовый храм русского студенческого общежития при Лувенском католическом университете
 Интернат св. Георгия в Намюр

Приход святого Николая (Мюнхен)
 Миссия в Берлине (Deutscher Caritasversand. Oranienburgerstr. 13/14 Berlin)
 Бенедиктинское аббатство в Нидералтайх

Руссикум
 Церковь Святого Антония Великого на Эсквилине
 Успенский русский монастырь в Риме
  и Иконописная школа в Сериате, Италия
 Интернат св. Елены в Риме для русских девочек
 Приют для русских беженцев в Риме
 Церковь св. Лаврентия на горах в Риме
 Братство св. кн. Владимира
 Издательство Криптоферратской обители

Неоуния в Альбертине с 1923 года по 1939 год

Русская католическая церковь Успения (Фатима)

Экуменический центр и храм Петра и Павла в Эспоо

Приход Святой Троицы (Париж)
 Русский католический приход в Лион (Montplaisir 2, rue Antoine Chevalier)
 Центр св. Василия Великого в Лионе
 Церковь при русской семинарии в Лилль, Франция (59, rue de la Barre, Lille (Nord) France)
 «Истина» (доминиканский центр) по изучению России в Лилль, Франция
 Интернат Святого Георгия в Медоне, Франция
 Дом для русских детей в Ницце, Франция

Церковь св. Креста, Прага (Snemowa 117, Praha III)

Америка

Русская католическая миссия:
Общество «Русское Христианское Возрождение» в Буэнос-Айресе
Издательство «За правду!» c одноименной газетой  и типография «Salguero»
Институт Русской культуры в Буэнос-Айресе
Приход Петра и Павла (Гуэмес) (Church of the Holy Apostles Peter and Paul: Misión rusa, Güemes 2962)
Преображенская церковь (Монастырь) в Лос Кардалес (Transfiguration of Christ Skete, El Castillo — Ba. Monteverde, Los Cardales)
Интернат св. апостола Андрея Первозванного

Миссия была создана и до настоящего времени находится в управлении ордена иезуитов. Миссия юрисдикционно подчинена Ординариату Аргентины для верных восточного обряда.

Храм Благовещения Божией Матери (Сан-Паулу), русская католическая община действовала с 1949, в 2013 храм передан Русской православной церкви
 Интернат св. Владимира (Иту)

Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы (Монреаль)

Русская католическая миссия в Диллингхеме на Аляске
Русский центр им. Владимира Соловьёва при Фортдамском университете в Нью-Йорке
Приход Фатимской Божией Матери (Сан-Франциско)
Русская католическая церковь святого апостола Андрея (Эль Сегундо)
Русская католическая община св. Архангела Михаил (Нью-Йорк)

Русская католическая община в Сантьяго де Чили

Азия

Русская католическая миссия в Шанхае
 Приход св. Николая в Шанхае
 Интернат св. Михаила для мальчиков в Шанхае
 Приют св. Софии для девочек в Шанхае
 Лицей Святого Николая в Харбине
 Католический вестник Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии
 Колледж при Конвенте сестёр-урсулинок в Харбине
 Школа при Конвенте Сестер Францисканок-Миссионерок Пресвятой Девы Марии в Харбине

Общежитие русских католиков в Константинополе
 Миссия иезуитов в Константинополе
 Интернат св. Георгия в Галате

Центр для русских католиков восточного обряда в Мельбурне
 Русско-католическая церковь в Мельбурне, действует с января 2012 года, открыта Лоуренсом Кросс

Африка 
  Миссия священника Валентина Танаева

Руководители 
Руководили, которые консультировали и координировали деятельность апостолата Апостольских визитаторов:
 
епископ Петр Бучис MIC ― с 1930 года.  
 
архиепископ Александр Евреинов, как Рукополагающий епископ ― с 1936 года.
 
иеромонах Филипп де Режис sj как Делегат Конгрегации восточных церквей для Южной Америки ― с 1948 года.
 
епископ Болеслав Слосканс ― с 1952 года. Был также Апостольским визитатором белорусских общин в диаспоре.
 
епископ Андрей (Катков) MIC  с полномочиями Коадьютора, затем Апостольского визитатора для русских католиков находящихся за границей ― с 1958 года. 
 
митрофорный протопресвитер Георгий Рошко как Полномочный визитатор Конгрегации восточных церквей по руководству русским католическим служением в мире ― с 1978 года.
 
С 1997 года ― вакансия.

Персоналии, связанные с апостолатом

Духовенство 
 митрополит Автономов, Николай Петрович
 епископ Мелетьев, Павел
 епископ Новиков, Виктор Павлович sj

Епархиальный клир 
 Абрикосов, Владимир Владимирович священник
 Алексеев, Николай, архимандрит
 Близнецов, Павел Иванович протоиерей
 Ван Куцен, Маркел священник
 Веригин, Сергий Константинович священник
 Верховский, Глеб Евгеньевич священник
 Виргулин, Степан священник
 Гречишкин, Павел протоиерей
 Грум-Гржимайло Сергей священник
 Давыденков, Михаил священник
 Длузский Владимир (протоиерей)
 Дюпир, Петр Бернар священник
 Жеденов, Лев Николаевич священник
 Ильц, Антоний протоиерей
 Кадонна, Нило Эцио протоиерей
 Калуве, Роберт де священник
 Кулик, Александр священник
 Козина, Кирилл протоиерей
 Колпинский, Диодор Валерьянович священник
 Корниевский, Иоанн священник
 Королевский, Кирилл священник
 Крайник, Павел священник
 Кросс, Лоуренс священник
 Кузьмин-Караваев, Дмитрий Владимирович священник
 Лазаревич, Николай священник
 Недоточин, Михаил священник
 Оболенский, Сергей Николаевич священник
 Портнягин, Павел Константинович священник
 Рогош, Андрей протопресвитер
 Рошко, Всеволод Леонидович священник
 Семяцкий, Трофим священник
 Сипягин, Александр (протоиерей)
 Сколярди, Павлин священник
 Солес, Иоанн священник
 Танаев, Валентин священник
 Цебриков, Георгий Владимирович протоиерей
 Шалей, Павел протоиерей
 Шевелев, Алексей протоиерей
 Штроттман священник

Ассумпционисты 
 Дейбнер, Александр Иванович (в монашестве Спиридон AA)
 Николя, Жан (священник)

Иезуиты 
 Бок, Николай Иванович фон sj
 Буржуа, Шарль Василий sj
 Веттер, Андрей (Густав) sj
 Вилькок, Феодор sj
 Ганский, Пётр sj
 Герри Джон sj
 Горачек, Богумил - Феофил sj
 Керн, Антоний sj
 Коваленко, Георгий sj
 Кологривов, Иван sj
 Леони, Пьетро sj
 Лонг, Иоанн sj
 Майё, Поль sj
 Мацевич, Павел sj
 Мильнер, Иоанн sj
 Мелони, Георгий sj
 Моватт, Иоанн sj
 Морбахер, Августин sj
 Ольшр, Иосиф sj
 Петижан, Анри sj
 Пупинис, Викентий Иосифович sj
 Режис, Филипп де sj
 Робине, Клод sj
 Сендлер, Игорь Эгон sj
 Стерпин, Андрей sj
 Стричек, Алексей sj
 Тафт, Роберт архимандрит sj
 Тышкевич, Станислав Михайлович иеросхимонах sj
 Фехнер, иезуит|Фехнер sj
 Чишек, Уолтер sj
 Яворка, Венделин Михайлович sj

Бенедиктинцы 
 Блашкевич, Иоанн Хризостом OSB архимандрит
 Бурман, Василий, фон OSB диакон
 Лилиенфельд, Андрей OSB
 Дикгоф, Кирилл OSB, сын Карла фон Дикгоф пастора лютеранского прихода Святых Петра и Павла в Москве, ученый знаток кельтского языка
 Бельпер, Феодор OSB
 Диркс, Ильдефонс OSB
 Штолен, Андрей OSB
 Шварц, Михаил OSB
 Бальфур, Давид OSB

Мариане 
 Абрантович, Фабиан MIC архимандрит
 Братко, Николай MIC священник
 Брянчанинов, Георгий MIC архимандрит
 Валпитрс, Бронислав MIC священник
 Подзява, Фома MIC священник
 Германович, Иосиф MIC священник
 Цикото, Андрей MIC архимандрит
 Найлович, Косма MIC священник

Доминиканцы 
 Омез, Иоанн O.P.
 Дюмон, Христофор O.P.
 Губачек, Антоний O.P.

Монахини 
 Данзас, Юлия Николаевна доминиканская монахиня с именем Иустина
 Надежда Ивановна Дейбнер AA
 Мелетьева, Серафима игумения
 Морозова Екатерина (Евгения)(1911—2010), игумения Успенского монастыря в Риме
 Гинц Иуния (Ирина Григорьевна) (1907—1998), схимонахиня Успенского монастыря в Риме
 Овчарова Архангела (Анфиса), монахиня Успенского монастыря в Риме
 Фауста, монахиня Успенского монастыря в Риме
 Донадео Мария (Donadeo Maria), монахиня Успенского монастыря в Риме
 Извольская, Елена Александровна, бенедиктинская монахиня с именем Ольга
 Комарова, Павла 
 Комарова, Евстахия

Миряне 
 Абрамова, Надежда Александровна (Надежда Теодорович)
 Бердяева, Лидия Юдифовна
 Белосельский-Белозерский, Константин Эсперович князь
 Браиловский, Леонид Михайлович художник, архитектор
 Браиловская, Римма Никитична художник
 Баумгартен, Николай Александрович историк, специалист по древнерусской генеалогии
 Волконская, Мария Михайловна - писатель, переводчик
 Волконский, Пётр Михайлович (предводитель дворянства)
 Волошин-Петриченко, Павел Фёдорович хормейстер и педагог
 Гаврилов, Михаил Николаевич профессор
 Грибановский, Дмитрий Иванович
 Дохерти, Екатерина Фёдоровна
 Иванов, Вячеслав Иванович в 1926 году в соборе Св. Петра присоединился к католической церкви, в 1936—1943 годах в Папском Восточном институте в Риме и папской коллегии «Руссикум» преподавал церковнославянский язык, читал лекции по русской литературе, в частности, по Достоевскому. В 1941-1945 годах принимал участие в работе Литургической комиссии при Конгрегации Восточных церквей Ватикана, составил введение и примечания к Деяниям и Посланиям Апостолов, а также к Откровению св. Иоанна, в 1948—1949 — введение и примечания к Псалтири.
 Лаппо-Данилевская, Надежда Александровна
 Забугин, Владимир Николаевич
 Иловайская-Альберти, Ирина Алексеевна
 Маклаков, Георгий Николаевич профессор
 Оболенский, Николай Леонидович (губернатор)
 Поснова, Ирина Михайловна
 Пузына, Иван Владимирович профессор
 Ставровский, Алексей Владимирович редактор, издатель
 Таубе, Михаил Александрович барон
 Ширяев, Борис Николаевич писатель
 Юдин-Бельский, Михаил Андреевич

Периодические издания 
 «Благовест (журнал)», Париж
 «В пути», журнал
 «Вера и Жизнь»
 «Вера и Родина»
 «Вера и Церковь», Царьград
 «Друзьям и знакомым», Сан-Пауло
 «За правду!», газета в Буэнос-Айресе
 «Заметки русской духовной Академии в Риме»
 «К соединению: Русский католический журнал», Вильно: Издание Дружества Иисусова
 «Католический временник»
 «Китеж», журнал, Варшава
 «Колокол», журнал, Мюнхен
 «Листок иезуитов восточного обряда»
 «Логос: католический журнал»
 «Наш приход (бюллетень)»
 «Наша семья. Монреаль: Издание русской церкви»
 «Осведомительный бюллетень: Орган связи католических священников, работающих среди русских. Рим»
 «Россия и Вселенская Церковь (журнал)»
 «Католический вестник Русской епархии византийско-славянского обряда в Маньчжурии»
 «Русский католический листок»
 «Русско-католический справочный листок, Париж»
 «Символ», журнал, Париж

Примечания

Литература 
 Архивные источники 
 Архив издательства «Жизнь с Богом» (ИЖБ)
 Архив князя Петра Волконского (АПВ)
 Архив Славянской библиотеки в Лионе (Франция) (СБЛ)
 Архив Экуменического центра Мюллиярви (Эспо, Финляндия) (ЭцМ)

 Опубликованные источники 
 Quintus unionisticus congressus Velehradii, anno MCMXXVII. Olomouc, 1927. 57 c.
 VII congressus Velehradii, anno MCMXXXVI . Olomouc, 1936. 57 c.
 Ктиторский устав русского женского монастыря в Риме во имя Пречестного Успения Пресвятой Богородицы. Рим, 1955. 120 с.
 К увольнению о. Леонида Федорова от должности Экзараха и к упразднению экзархата в России // Логос, № 48 1993. С. 152.
 Митрополит Андрей Шептицький: життя i діяльність. Т. I Церква i церковна єдність. Документи i матеріали 1899—1944. Львів: Свічадо, 1995.; Т. III Митрополит Андрей Шептицький i греко-католики в Росії: Львів: Видавництво УКУ 2004. 924 с.
 Православие и католичество: от конфронтации к диалогу: Хрестоматия / Сост. А. Юдин. М.: ББИ, 2001. 535 с.
 Решения Съезда Русского Духовенства Византийско-славянского обряда в Риме от 27-го до 30-го октября 1930 года // Благовест, № 3, 1930. С.8-15
 «С терпеньем мы должны нести крест свой…»: Документы и материалы о жизни и деятельности блаженного священномученика экзарха Леонида (Федорова). СПб.: Керигма, 2004. 505 с.

 Справочные издания 
 Католическая энциклопедия. Москва: Издательство Францисканцев. Т.I. 2002. 1906 с.

 Общие труды 
 Вильярдо Г., де. Дух русского христианства. Мадрид. 1962. 197 с.
 Забужный В. Н. Православие и католичество. 3-е изд. Царьград,1922. 322 с.
 Назаров М. Миссия русской эмиграции. Т.1. Москва,1994. 416 с.

 Монографии 
 Anastasio di Odessa arch. Pospettive die riconciliazione tra il Patriarcato di Mosca e la hiesa di Roma. Roma, 1994. 163 p.
 Bourgeois C. Oriente e Ocidente. Saõ Paulo, 1961. 124 p.
 Iswolsky H. No time to grieve: An Autobiographical Jorney. Philadelphia, 1989. 297 p.
 d’Herbidny, SJ. L’anglicanisme et l’orthodoxie Greco-slave. Paris: Bloud & Gay,1922. 158 p.
 Korolevskij Cyrille. Metropolie Andre Syeptyzkyj 1865—1944. Roma. 429 p.
 Mailleux P. Entre Rome et Moscou: L’Exarque Leonide Feodoroff. Bruge: Desclee de brouwer, 1966. 183 p.
 Michulec K., SJ. La concezione e la promozione della Chiesa second oil pensiero di P. Stanislao Tyszkievicz SJ (1887—1962). Roma: Pontificium Institutum Orientale, 2001. 132 p.
 Scolardi G.-P. Et … ils me firent Russie. Nice,1978. 300 p.
 Simon C., SJ. Russicum: Pioneers and Witnesses of the Struggle for Christian Unity in Eastern Europe. Book 1: Leonid Feodorov, Vendelin Javorka, Theodore Romža. Roma: Opere Religiose Russe, 2001. 181 p.; Book 2: The First Years 1929—1939. Roma: Opere Religiose Russe, 2002. 280 p.
 Stehle H. Eastern politics of the Vatikan 1917—1979. Ohio: Ohio Univercity Press. 457 p.
 Wenger A. Rome et Moscou 1900—1950. Paris: Desclee de brouwer, 1987. 684 p.
 Wolf J.-M. Katholisch sein ist ein Verbrechen. Köln: AKM, 1987. 526 S.
 Берг Л. Римско-католическая церковь и православная Россия. Берлин: Германия, 1926. 66 с.
 Архангела, сестра. Мои Воспоминания. Milano, 1990.
 Брянчанинов Георгий, архимандрит. Воспоминания студента Духовной Академии в Риме 1939—1947 гг. кн. 1, б/г.
 Гаврилів М. Кожна людина — це перш за все iсторія. Рим: Українська Пресова Служба, 1987. 184 с.
 Диакон Василий, ЧСВ. Леонид Федоров: Жизнь и деятельность. Рим, Студион, 1966. 834 с.
 Дидимов П. Пути Господни неисповедимы. Брюссель: Жизнь с Богом, 1995. 68 с.
 Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни. М.: Московский рабочий, 1994.
 Кенэ Ш. "Молчание " Рима (Ответ Д. С. Мережковскому). Париж, 1926. 38 с.
 Колупаев В. Е. Русское церковное присутствие в Китае: Экзархат католиков византийского обряда в Харбине 1928—1948. Монография. 2013. с. 122. ISBN 978-3-8484-7969-6
 Колупаев В. Е. Брюссельское издательство Жизнь с Богом: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 336 с. ISBN 978-3-8484-0980-8
 Колупаев В. Е. Жизнь епископа Павла Мелетьева: Служение Церкви и Родине в России, в СССР и в зарубежье. LAP Lambert Academic Publishing, 2012. ISBN 978-3-659-12583-6, ISBN 3659125830, EAN 9783659125836
 Николаев К. Н. Восточный обряд. Париж: YMCA, 1950.
 Осипова И. И. «В язвах твоих сокрой меня». М.: Серебряные нити, 1996. 240 с.
 Рошко Георгий, протопресвитер. На службе беженцам мира: Свидетельствует русский католический священник. М.: Stella Aeterna, 2001.
 «Святой Георгий»: Интернат для детей русских эмигрантов во Франции: Константинополь, Намюр, Париж, Медон. СПб.: Изд-во «Блиц», 2003. 248 с.
 Сердобская Л, Вистунов Е. Под прикрытием Евангелия. Л: Лениздат, 1976. 143 с.
 Суттнер Э. Христианство Востока и Запада: В поисках зримого проявления единства. Москва: ББИ, 2004. 313 с.
 Шкаровский М. В. и др. Римско-Католическая Церковь на Северо-западе России в 1917—1945 гг. СПб.: Нестор, 1998. 302 с.
 Юдин А. В. Леонид Федоров. Москва: «Христианская Россия» , 2002. 304 с.
 Юдин А. В., Колупаев В. Е.. Судьба русского католического священника из Тираспольской епархии: протоиерей Александр СИПЯГИН.

 Статьи 
 Berg L. Zur Psychologie der Katholiken Russen// Ex Oriente. Mainz: Grünewald Verlag, 1927. SS 31-51.
 Coudenys W. Dr. Between Catholicism and Orthodoxy: Religious Life of Russian Émigrés in Belgium Between the World Wars// Katholieke Universiteit Leuven.
 Gstrein H. 75 Jahre Russucum — Was nun?// G2W, № 12, 2004. S.16-18.
 Барнас Фаддей. История и призвания Шеветонского монастыря// Примирение. М.: ББИ, 1997. С. 13 — 26.
 Волконский П. М. Краткий очерк образования Русской Католической Церкви в России// Символ. № 38, 1997. С. 145—165.
 Г. Б. Ещё раз о восточном обряде// Благовест. № 7, 1932. С. 37 — 40.
 Герф Е. Архимандрит Иоанн Хризостом// Истина и жизнь. № 11-12, 1993.
 Глазов Ю. Адаптация: Фрагменты воспоминаний// Новый мир. № 3, 1998. С.143 — 164.
 Епископ Феодор Ромжа// Новая Европа. № 15, 2002. С. 83-102.
 Жизнеописание нового русского епископа Владыки Андрея Каткова// В пути. № 4, 1959. С. 4 — 6.
 Ириней (Тоцке), архим. Сообща править корабль Христов// Новая Европа. № 3, 1993. С. 13-32.
 Коваленко Ю. Русская школа отцов иезуитов// Новые известия. 14 мая 2002. С.7.
 Колпинский Д., свящ. Русское католичество на Дальнем Востоке// Китеж. № 1, 1931.
 Павел, еп. Гераклеопольский. Путь моего служения// Русский католический вестник. № 4, 1951. С. 6 — 8.
 Пашкова Н. Сладкая ссылка отца иезуита// МК в Новосибирске. 22 — 29 октября 2003. С.14.
 Пономарев В.П, Фомин М. М. Александр Михайлович Волконский, русский офицер и католический священник// Покров. № 2, 1999. С.25 — 38.
 Рошко Всеволод о. и о. Александр Мень. Переписка// Вестник РХД. № 165 II, 1992. с. 44 — 73.
 Русские католики и дело Конради// Логос. № 48, 1993. Сс. 93-101.
 С. Б. Рецензия: «Путь» — орган русской религиозной мысли// Вера и родина. № 25, 1926. С. 71 — 79.
 Талалай М. Русский монастырь в вечном городе// Час пик (Санкт-Петербург). 2001. N 52.
 Трубецкой Г. кн. Католический богослов о русской религиозной психологии// Путь. № 1, 1925. СС. 133—142.
 Тышкевич С., SJ. Автобиография// Россия и Вселенская церковь. 1962,34(57). С.29.
 Цвикль Лойзе, SJ. «Руссикум» превращается в «Экуменикум»// Свет Евангелия. 12 января 2003.
 Шептицкий А. Русский католический экзарахат// Ex Oriente. Mainz: Grünewald Verlag. 1927. S. 66 — 78.
 Шмыгановский В. Роберт де Калювье: Россию не спасут чужие пророки// Неделя. № 30, 1998. С. 30.
 Юдин А. Памяти отца Антония Ильца// Русская мысль, 3-9 сентября 1998.
 Юдин А. Русские католики в исторической эмиграции// Поиски единства: проблемы религиозного диалога в прошлом и настоящем. М. ББИ, 1997. Сс. 90 — 103.
 Юдин А. Униональное движение в России и русской эмиграции в 1917 — 24 гг.// Логос. № 48, 1993. Сс. 103—121.
 Колупаев В. Е. География феномена русского католичества в пространстве диаспоры XX века// Историческая география: пространство человека vs человек в пространстве: материалы XXIII междунар. науч. конф. Москва, 27-29 янв. 2011 г. М.: РГГУ, 2011. С. 292—294.
 Колупаев Р. Российская Католическая церковь византийского обряда// Католическая энциклопедия. Т. 3. М.: Издательство францисканцев, 2008.

Ссылки 
 Вселенство
 Голованов Сергий, свящ. Очерк истории католического апостолата в русском зарубежье в 1917—1991 гг.
 Колупаев Ростислав, игум. К изучению католического движения византийского обряда в русском зарубежье/ Доклад на конференции: «Религиозная деятельность русской эмиграции» (Москва, ВГБИЛ, 9-10 ноября 2005 г.)
 Отец доктор Ростислав Колупаев. Российская Католическая церковь византийского обряда (краткий исторический очерк)
 Ростислав Колупаев. Католические общины византийского обряда и русская диаспора
 Our Lady of Fatima Russian Byzantine Catholic Church
 Saint Michael’s Chapel A Russian Catholic Community of Byzantine Rite
 Russia Cristiana
 Вселенское православие
 Религиозные деятели русского зарубежья
 Вселенство: Страница кафолического православия

Русская диаспора
Российская грекокатолическая церковь
Религиозные объединения русского зарубежья